Ашкеназская синагога в Грозном была построена в 1902 году на месте разрушенной во время наводнения молельни. В 1929 году синагога была закрыта, а впоследствии — перестроена и использована для светских целей.

История 
В середине XIX века в Грозном, на правом берегу Сунжи, появилась слободка горских евреев, вероятно, переселившихся из Дагестана. К 1866 году в ней проживало 453 мужчины и 475 женщин еврейского происхождения. В 1875 году в слободке, почти на самом берегу реки, был построен молельный дом. В 1900 году молельню разрушило наводнение. В том же году на этом же месте началось строительство синагоги, которые было завершено через два года. По состоянию на 1883 год в Грозном располагалось 2 синагоги.

В начале 1930-х годов синагога была закрыта властями. Затем её перестроили, а внутри надстроили второй этаж. В 1937 году в этом здании открыли музыкальную школу. Впоследствии был снесён купол здания. В 1970-х — 1990-х годах в синагоге размещалось музыкальное училище. Здание было разрушено в ходе Первой чеченской войны.

См. также 
 Еврейский квартал (Грозный)

Примечания

Литература 
 
 Чёрный И. Я. Горские евреи // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. III. Тифлис, 1870.
 Анисимов И. Ш. «Кавказские евреи-горцы», 1888 г.
 Казаков А. И, «Город Грозный». Популярные очерки и истории Чечено-Ингушетии. Изд. 1984 г. 
 Елизаров Михаил (Моисей) Шавадович. Община горских евреев Чечни. Изра­иль: Мирвори, 2012. — 232 с.: ил..

Культовые сооружения, построенные в 1902 году в России
Утраченные объекты культурного наследия России
Утраченные культовые сооружения Грозного
Здания и сооружения России, утраченные в годы Первой чеченской войны
1900-е годы в Чечне